

Sigle 
 Ring of Honor  – una federazione di wrestling statunitense
 Royal Opera House  – teatro d'opera di Londra

Codici 
 ROH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Robinhood (Australia)
 roh – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua romancia

Persone 
 Franz Roh (1890-1965) – artista, fotografo e critico d'arte tedesco
 Roh Moo-hyun (1946-2009) – politico sudcoreano
 Roh Sang-rae (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore sudcoreano
 Roh Tae-woo (1932-2021) – militare e politico sudcoreano